Ženská dvouhra Korea Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do singlové soutěže soulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z roku 2021, kdy se událost konala v sérii WTA 125K byla Číňanka Ču Lin. Ve čtvrtfinále však podlehla Němce Tatjaně Mariové.

Vítězkou se stala druhá nasazená Jekatěrina Alexandrovová, jež ve finále zdolala lotyšskou turnajovou jedničku Jeļenu Ostapenkovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–0. V úvodní sadě přitom třikrát dotahovala ztrátu podání a odvrátila setbol. Ve druhé pak Lotyšce uštědřila „kanára“, soupeřkám celkem šestého v roce 2022. Aktivní poměr vzájemných zápasů navýšila na 5–2. V probíhající sezóně si 27letá Alexandrovová po triumfu na Libéma Open připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 21. místo žebříčku. Po únorovém St. Petersburg Ladies Trophy se v ročníku 2022 podruhé ve finále utkaly dvě nejvýše nasazené.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Korea Open 2022